Mark Anthony o Marc Anthony puede hacer referencia a:

 Marc Anthony, cantautor y actor puertorriqueño-estadounidense.
 Marc Anthony, álbum del cantante.
 Mark Anthony, yudoca australiano.
 Tony Hatch, de pseudónimo Mark Anthony, compositor inglés de teatro y televisión.